Big Brother peut désigner :
 Son grand frère (Big Brother), un film d'Allan Dwan sorti en 1923 ;
 Big Brother, un personnage fictif du roman 1984 de George Orwell ;
 Big Brother, un film sorti en 1989 et réalisé par Jackie Chan ;
 Big Brother, une franchise d'émissions de téléréalité adaptées dans plusieurs pays ;
Big Brother, la version québécoise de l'émission diffusée sur le réseau V ;
 Big Brother, la version britannique de l'émission ;
 Big Brother, la version américaine de l'émission ;
 Big Brother en France, différentes émissions portant ce titre en France ;
 , un programme de surveillance informatique (une version concurrente en est Xymon, anciennement Hobbit).

Voir aussi 
 Big Brother Awards, un prix remis par l'association Privacy International
 Big Brother and the Holding Company, un groupe de rock américain
 Big Brother Recordings, le label du groupe de rock anglais Oasis

Homonymie de titre